Nova União ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Nova União (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais 
 Nova União (Rondônia), Bundesstaat Rondônia